Stana ist ein slawischer weiblicher Vorname (Kurzform von Stanislava); Namensträgerinnen sind:

 Čučuk Stana (≈1795–1849), serbische Freiheitskämpferin
 Stana Katić (* 1978), kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Stana Tomašević (1921–1983), jugoslawische Politikerin, Diplomatin und Partisanin
 Stana Đurić-Klajn (1905–1986), jugoslawische Musikwissenschaftlerin und Pianistin

Stana bzw. Stâna ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Stana (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj bei Almașu
 Stâna (Zalău), Dorf im Kreis Sălaj bei Zalău
 Stâna (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Stâna de Mureș, Dorf im Kreis Alba
 Stâna de Vale, Kurort im Kreis Bihor